Lämel ist der Familienname folgender Personen:

 Leopold von Lämel (auch Lämmel; 1790–1867), österreichischer Großhändler, Bankier sowie böhmischer Landtagsabgeordneter in Prag und Wien
 Simon von Lämel (auch Lämmel; 1766–1845), österreichischer Kaufmann
Siehe auch
Lämmel